A15, A 15 oder A-15 steht für:
 eine Besoldungsgruppe für Beamte des Höheren Dienstes in Deutschland
 Belastungsklasse von Schachtabdeckungen nach EN 124, siehe Belastungsklasse #Schachtabdeckungen
 Antonow A-15, ein sowjetisches Segelflugzeug
 Aero A.15, tschechisches Doppeldeckerflugzeug, siehe Aero A.14 #Variante Aero A.15

Hauptstraßen:
 A15 road in England

Autobahnen:
 Autobahn 15 in Belgien
 Autobahn A15 (Schweiz) in der Schweiz (früher Autobahn A53)
 Autoestrada A15 in Portugal
 Autovía A-15 in Spanien
 Autoroute A 15 in Frankreich
 Autostrada A15 in Italien
 Bundesautobahn 15 in Deutschland
 Rijksweg 15 in den Niederlanden
 A15 (Kasachstan) in Kasachstan

Siehe auch:
 A15-Phasen, eine Gruppe von intermetallischen Phasen (legierungsartige Verbindungen) mit einer bestimmten Struktur
 Martin B-10, US-amerikanischer Bomber, der auch unter der Bezeichnung A-15 diente

A15